SML kan utläsas som flera saker: 

 Strid mot luftmål, luftvärnets huvuduppgift i krig.
 Finlands Motorförbund, Suomen Moottoriliitto ry
 Spelet Super Mario Land
 Det funktionella programmeringsspråket Standard Meta Language